Іздрева́ () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Іздрева — станція в Новосибірському районі Новосибірської області.
 Іздрева — присілок в Новосибірському районі Новосибірської області.
 Іздрева — річка в Новосибірській області.